

Sigle 
 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu – la televisione di stato turca
 Thai Rak Thai – ex partito politico thailandese

Codici 
 TRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tremonton (Stati Uniti)